Сте́фано Фа́бри () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
 Фабри, Стефано (старший) (1560-1609) — итальянский композитор, капельмейстер. Отец Стефано Фабри (младшего).
 Фабри, Стефано (младший) (1606—1658) — итальянский композитор, капельмейстер. Сын Стефано Фабри (старшего).